La 3.ª División de Ejército «Teniente General Julio Argentino Roca» del Ejército Argentino.
 La 3.ª División de Ejército del Ejército Argentino que existió entre 1905 y 1960 en Paraná.